

Atlantique nord 

Le nom Fay remplace le nom de Fran à partir de la saison cyclonique 2002 dans l'océan Atlantique nord. Plusieurs cyclones tropicaux portèrent ce nom :

 Tempête tropicale Fay au cours de la saison cyclonique 2002 dans l'océan Atlantique nord ;
 Tempête tropicale Fay au cours de la saison cyclonique 2008 dans l'océan Atlantique nord ;
 ouragan Fay au cours de saison cyclonique 2014 dans l'océan Atlantique nord a frappé les Bermudes ;
 Tempête tropicale Fay de 2020, un système de courte durée de vie qui est passé du cap Hatteras à New York et qui a donné de fortes pluie le long de sa trajectoire.

Pacifique Sud

Région australienne 

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme